Зеоке може бити:
Зеоке, насељено место у општини Лазаревац
Зеоке, насељено место у општини Лучани